Ratari est un toponyme qui peut désigner :
Ratari, un village de Serbie situé dans la municipalité d'Ivanjica, district de Moravica ;
Ratari, un village de Serbie situé dans la municipalité d’Obrenovac et sur le territoire de la Ville de Belgrade ;
Ratari, une localité de Serbie située dans la municipalité de Smederevska Palanka, district de Podunavlje.